Иван Васильевич Ларин:
 Ларин, Иван Васильевич (1889—1972) — советский учёный в области луговодства, академик ВАСХНИЛ. Герой Социалистического Труда.
 Ларин, Иван Васильевич (1907—1986) — колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Ларин, Иван Васильевич (1926—1986) — советский футболист и тренер.